Alberto Pérez Lapastora (né en 1950), chanteur et compositeur espagnol ;
 Alberto Moreno Pérez (né en 1992), footballeur espagnol.